Capdevila heißt der Ort
 Capdevila (Ort) im Baskenland

Capdevila ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Capdevila (1722–1777), spanischer Botaniker
 Arturo Capdevila (1889–1967), argentinischer Jurist und Schriftsteller
 Bernat Calvó Puig i Capdevila (1819–1880), katalanischer Organist, Kapellmeister und Komponist
 Francesc Capdevila (Max; * 1956), spanischer Comiczeichner
 Francisco Moreno Capdevila (1926–1995), mexikanischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Joan Capdevila (* 1978), spanischer Fußballspieler
 José Luis Sánchez Capdevila (Capdevila; * 1981), spanischer Fußballspieler
 Mercè Capdevila (* 1946), spanische Komponistin
 Xavier Capdevila Romero (* 1976), andorranischer Skibergsteiger